Yonge ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Mary Yonge (1823–1901), britische Schriftstellerin
 George Yonge (1731–1812), britischer Politiker

 John Yonge (1466/1467–1516), englischer Geistlicher und Diplomat

Siehe auch:
 Yonge Street, Straße in Ontario, Kanada